Asia může mít více významů:
 Asia (mytologie) – postava řecké mytologie, ókeanovna
 Asia (album) – hudební album skupiny Asia
 Asia (hudební skupina) – rocková skupina
 Asia (ostrov) – jedním z devíti ostrůvků atolu Nukulaelae státu Tuvalu v Tichém oceánu
 Asie (provincie) – římská provincie
 
 Asia (jméno)
 Asia Carrera (* 1973) – americká pornoherečka

Související články 
 Asie (rozcestník)

Externí odkazy